Estação San Antonio (SITVA) — estação do Metrô de Medellín e da Tranvía de Ayacucho, situada na Colômbia
 'Estação San Antonio (Metrô da Cidade do México) — estação da Linha 7 do Metrô da Cidade do México, México
 Estação San Antonio Abad — estação da Linha 2 do Metrô da Cidade do México, México

San Antonio